Фабиано () — фамилия. Известные носители:

Луис Фабиано (род. ) — бразильский футболист.
Нааси, Фабиано (род. 1985) — танзанийский бегун.
Сантакроче, Фабиано (род. 1986) — итальянский футболист.